Stati Uniti d'America
 Stoutsville – villaggio della Contea di Monroe, Missouri
 Stoutsville – villaggio della Contea di Fairfield, Ohio